Bruno Belin peut désigner :

 Bruno Belin (1929-1962), footballeur yougoslave ;
 Bruno Belin (1962-), homme politique français.